Секс-си́мвол — термин, которым принято обозначать личность, которую большинство находит сексуально привлекательной. 

Считается, что понятие стало употребляться приблизительно с 1911 года.

В настоящее время секс-символы стали неотъемлемой частью поп-культуры, являются предметами для подражания и активно порождаются индустриями звукозаписи, кино, моды и спорта, а также появляются и среди политиков.

Источники появления секс-символов

Кинематограф 
Киноиндустрия сыграла важнейшую роль в деле появления секс-символов, большинство первых секс-символов были тесно связаны с миром кинематографа. Немые фильмы породили образы красивых людей, ставших известными во всем мире по причине отсутствия языкового барьера. Так, одним из первых секс-символов-женщин стала датская актриса Аста Нильсен, карьера которой пришлась на 1910-е и 1920-е годы. Актрисы Теда Бара и Пола Негри, прославившиеся своими ролями женщин-вамп, также стали секс-символами. Что касается мужчин, то первым секс-символом стал актёр Рудольф Валентино.

Позднее именно кинематограф дал миру таких классических секс-символов, как Мерилин Монро,  Кларк Гейбл, Кэри Грант, Джин Харлоу, Лана Тёрнер, Джейн Рассел, Элизабет Тейлор, Джейн Мэнсфилд,  Рита Хейворт, Джеймс Дин, Монтгомери Клифт, Марлон Брандо, Бриджит Бардо, Клаудиа Кардинале, Шон Коннери, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Марика Рекк, Ален Делон и  Ракель Уэлч.

В СССР киноиндустрия не была напрямую заинтересована в появлении секс-символов, и в силу известных причин не использовалось подобное понятие, однако, можно сказать, что секс-символами становилось большинство популярных актёров и актрис. Но всё же более остальных понятию секс-символ соответствовала знаменитая советская актриса Любовь Орлова, которую позднее стали называть первым секс-символом в Советском Союзе. Советскими секс-символами можно также считать Анастасию Вертинскую, Наталью Варлей, Людмилу Гурченко, Наталью Кустинскую, Светлану Светличную и Александру Яковлеву.

Свои секс-символы были и в других странах социалистического лагеря. Так, в Польше им стала актриса и певица Калина Ендрусик, особенно после исполнения ею песни «Потому что во мне есть секс» и эротических сцен в фильмах с её участием, например, «Лекарство от любви» или «Земля обетованная».

Среди мужчин — секс-символов — образовалась тенденция к таким качествам: тёмные волосы, светлые глаза, волосатые ноги, небольшая горбинка на носу, густые брови, стройность, атлетичность, глянцевый загар, а также родинка на губе. Во многих опросах эти качества занимали лидирующие позиции, по мнениям девушек.

Несмотря на это, многие другие актёры также снискали приверженность через обаяние, голосовые данные и другие качества характера.

По версии журнала People, Брэд Питт назван самым сексуальным мужчиной, среди ныне живущих в 1995 и 2000 годах.

В 1999 году тот же журнал People назвал самым сексуальным мужчиной XX века шотландского актёра Шона Коннери.

Также секс-символами современности считаются Джессика Альба, Джордж Клуни, Моника Беллучи, Леонардо Ди Каприо, Меган Фокс, Скарлетт Йоханссон, Дита фон Тиз, Анджелина Джоли.

Телевидение 
С развитием телевещания роль телевидения в создании секс-символов стала активно возрастать. В настоящее время многие секс-символы появляются в телесериалах и прочих продуктах телеиндустрии, включая и выпуски новостей. Характерным примером секс-символа с телевидения стала звезда телесериала «Спасатели Малибу», актриса и модель Памела Андерсон, которую часто называют секс-символом 1990-х.

Музыка 

Долгое время в музыке не существовало полноценных секс-символов, однако в 1950-е годы в связи активным развитием поп-культуры и распространения средств видеозаписи деятели музыкальной индустрии предприняли активные действия для появления секс-символов в среде музыкантов.

Одним из самых первых и наиболее ярким стал Элвис Пресли — звезда 1950-х и 1960-х годов. Секс-символом также считается итальянский певец и киноактёр Адриано Челентано.

Очередным переворотом в мире музыки стало появление так называемого музыкального телевещания — открытие канала MTV, специализирующего на показе музыкальных видеоклипов. Отныне внешность исполнителей вышла на первый план, а музыка для некоторых исполнителей стала необязательным, но необходимым элементом для продажи пластинок. Канал MTV породил множество секс-символов, самым заметным из которых стала американская певица Мадонна, активно эксплуатировавшая свою привлекательность.

В настоящее время секс-символами называют также и молодёжных кумиров — солистов девичьих и мальчиковых групп, так называемых гёрл-групп и бой-бэндов, но в отличие от классических секс-символов, они являются таковыми лишь для молодой аудитории, в то время как «настоящие» секс-символы — для населения всех возрастных групп.

Мир классической музыки также вынужден считаться с нуждами музыкальной индустрии, поэтому в последнее время стало происходить появление секс-символов — звёзд оперы и балета.

Мода 
Секс-символы стали появляться в мире моды в связи с ростом популярности некоторых манекенщиц, превратившихся из некогда безликих демонстраторов продукции в звёзд. Так, самые известные из них, такие как Джиа Каранджи, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, Кейт Мосс стали секс-символами. Однако для большинства моделей мир моды стал лишь плацдармом, начальным этапом для попадания в иную сферу деятельности — телевидение, музыку или кино, где они уже и становились полноценными секс-символами, например, Памела Андерсон, Дженнифер Лопес.

Спорт 
В настоящее время спортсмены, в большей степени женщины, нежели мужчины, обладающие необходимыми данными, зачастую становятся секс-символами, что позволяет им заключать выгодные рекламные контракты с производителями спортивной одежды и другими компаниями. Изначально на роль секс-символов претендовали представители выраженно художественных видов спорта — фигурного катания, гимнастики, синхронного плавания. Настоящий переворот в мире спорта произвела российская теннисистка Анна Курникова, которая показала, что сексуальная привлекательность может превратить спортсмена в полноценную звезду.

Политика 
Многие политики используют свои внешние данные для увеличения популярности среди общественных масс. Становление секс-символом даёт политикам некоторые преимущества среди конкурентов, однако сексуальная привлекательность не является для большинства политиков основным источником их популярности. История знает не так много случаев, когда в мир политики попадали люди исключительно благодаря тому, что они являются секс-символами. Подобным примером может служить порнозвезда Чиччолина, ставшая депутатом итальянского парламента, в основном же для политиков характерно сочетание мер, направленных на усиление популярности, основной упор делается на политическую позицию персоны, и лишь отчасти популярность усиливается внешними качествами, как, к примеру, поступал Джон Кеннеди.

См. также 
 Гей-икона
 Суперзвезда
 Японский идол

Примечания 

Человеческие характеристики
Сексуальность в искусстве
Секс и общество
Термины для знаменитостей